

Codici 
 bhc – codice ISO 639-3 della lingua biga

Musica 
BHC, album dei Broken Heart College

Chimica 
 Benzene esaclorato